Platydesmidae är en familj av mångfotingar. Platydesmidae ingår i ordningen Platydesmida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Platydesmidae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Platydesmidae